Auswinterung kann bedeuten:
 Arbeiten an Bienenvölkern am Ende der Winterruhe Auswinterung (Bienen)
 Überführung eines Schiffs in ein winterliches Trockendock Auswinterung (Schiff)
 Winterschäden in Pflanzenbeständen Auswinterung (Pflanze)